Katzenbach ist ein Ortsname:

in Deutschland:
 Katzenbach (Biedenkopf), Ortsteil der Stadt Biedenkopf im Landkreis Marburg-Biedenkopf, Hessen
 Katzenbach (Böbrach), Ortsteil der Gemeinde Böbrach im Landkreis Regen, Bayern
 Katzenbach (Burkardroth), Ortsteil des Marktes Burkardroth im Landkreis Bad Kissingen, Bayern
 Katzenbach (Donnersbergkreis), Ortsgemeinde im Donnersbergkreis, Rheinland-Pfalz
 Katzenbach (Hütschenhausen), Ortsteil der Gemeinde Hütschenhausen im Landkreis Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz
 Katzenbach (Kirchen), Ortsteil der Stadt Kirchen im Landkreis Altenkirchen, Rheinland-Pfalz
 Katzenbach (Morsbach), Ortsteil der Gemeinde Morsbach im Oberbergischen Kreis, Nordrhein-Westfalen

in Österreich:
 Katzenbach (Gemeinde Arnreit), Katastralgemeinde im Bezirk Rohrbach, Oberösterreich

Katzenbach ist ein Gewässername:
in Deutschland:
 Katzenbach oder Katzbach (Agger), rechter Zufluss der Agger in Overath, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Katzenbach (Alb), rechter Zufluss der Alb nahe Marxzell, Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg
 Katzenbach (Ampfrach), rechter Nebenarm der Ampfrach durch Unterampfrach, Gemeinde Schnelldorf, Landkreis Ansbach, Bayern
 Katzenbach, früherer rechter Zufluss des Benzenbachs unterhalb von Rappoltshofen, Gemeinde Obersontheim, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg; siehe Benzenbach (Fischach)#Geschichte
 Katzenbach (Brühlbach), Abschnittsname zwischen Dottenhausen und dem Stadtteil Erzingen von Balingen der Steinach, linker Zufluss der Eyach (zum Neckar) in der Stadt Balingen, alle Orte im Zollernalbkreis, Baden-Württemberg
 Katzenbach (Dürrbach), rechter Oberlauf des Dürrbachs (zum Neckar) aus der Steinklinge bis in Hedelfingen, Stadt Stuttgart, Baden-Württemberg
 Katzenbach, Alternativname des Eckbachs (zur Fils) am Mittellauf bei Heiningen, Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg
 Katzenbach (Ellerbach), rechter Zufluss des Ellerbachs zwischen Rüdesheim und seinem Wohnplatz Lohrer Mühle, Landkreis Bad Kreuznach, Rheinland-Pfalz 
 Katzenbach (Erf), rechter Zufluss der dort Erfa genannten Erf bei Breitenau, Gemeinde Hardheim, Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg
 Katzenbach (Ette) rechter Zufluss der Ette in Ettenhausen, Stadt Schrozberg, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Katzenbach, Oberlauf des Eußerbachs im Landkreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz
 Katzenbach (Fichtenberger Rot), rechter Zufluss der Fichtenberger Rot vor der Traubenmühle, Gemeinde Mainhardt, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Katzenbach (Gerhardsgraben), rechter Zufluss des Gerhardsgrabens (zur Blies) bei Einöd, Stadt Homburg, Saarpfalz-Kreis, Saarland
 Katzenbach (Glems), linker Zufluss der Glems bei Büsnau, kreisfreie Stadt Stuttgart, Baden-Württemberg
 Katzenbach (Grabenbach) oder Litzelbach, linker Zufluss des Grabenbach nach Altheim, Gemeinde Leibertingen, Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg
 Katzenbach (Holchenbach), linker Zufluss des hier noch Stangenbach genannten Holchenbachs nach Zusenhofen, Stadt Oberkirch, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Katzenbach (Jagst), rechter Zufluss der Jagst vor Kalkhöfe, Stadtteil Rindelbach, Ellwangen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Katzenbach linker Zufluss des Kienbachs (zur Schiltach) in der Gemeinde Schiltach, Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg
 Katzenbach (Kanzelbach), linker Zufluss des Kanzelbachs nahe Stamberg, Stadt Schriesheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Katzenbach (Körsch), linker Zufluss der Körsch bei der Wörnizhäuser Mühle von Nellingen (Ostfildern), Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg
 Katzenbach (Lahn), linker Zufluss der Lahn bei Buchenau, Gemeinde Dautphetal, Landkreis Marburg-Biedenkopf, Hessen
 Katzenbach (München) (Hochbruckbach), stillgelegter Münchner Stadtbach, Bayern
 Katzenbach (Neckar), rechter Zufluss des Neckars in Bad Niedernau, Stadt Rottenburg am Neckar, Landkreis Tübingen, Baden-Württemberg
 Katzenbach (Nidder), linker Zufluss der Nidder in Windecken, Stadt Nidderau, Main-Kinzig-Kreis, Hessen
 Katzenbach (Ohrn), rechter Zufluss der Ohrn an der Kreisgrenze von Michelfeld, Landkreis Schwäbisch Hall, Stadt Pfedelbach, Hohenlohekreis, beide Baden-Württemberg vor dem Weiler Schuppach
 Katzenbach (Pleiße), rechter Zufluss der Pleiße zwischen Kraschwitz, Gemeinde Nobitz und Remsa, Gemeinde Windischleuba, beide im Landkreis Altenburger Land, Thüringen
 Katzenbach (Reichenbach), linker Oberlauf des Reichenbachs (zur Fils) bei Thomashardt, Gemeinde Lichtenwald, Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg
 Katzenbach (Rinnenbach), linker Zufluss des Rinnenbachs bei Hesselbronn, Gemeinde Kupferzell, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Katzenbach (Rotach), rechter Zufluss der Rotach (zur Wörnitz) in Mönchsroth, Landkreis Ansbach, Bayern
 Katzenbach (Salzbach), rechter Zufluss des Salzbachs (zur Wieslauter) auf dem Gebiet der Ortsgemeinde Lemberg, Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz
 Katzenbach (Sauerbach), linker Zufluss des Sauerbachs bei Schelhappen, Gemeinde Essingen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Katzenbach (Schwalm), linker Zufluss der Schwalm zwischen Frankenhain und Rommershausen, Stadt Schwalmstadt, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen
 Katzenbach (Schwarzer Kocher), linker Zufluss des Schwarzen Kochers in Oberkochen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Katzenbach (Trauzenbach) linker Zufluss des Trauzenbachs bei der Hördter Mühle, Stadt Murrhardt, Baden-Württemberg
 Katzenbach (Weißach), rechter Zufluss der Weißach nahe Steibis, Markt Oberstaufen, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Katzenbach (Wern), rechter Zufluss der Wern bei Zeuzleben, Markt Werneck, Landkreis Schweinfurt, Bayern
 Katzenbach (Werre), linker Zufluss der Werre bei Pivitsheide V. H., Stadt Detmold, Kreis Lippe, Nordrhein-Westfalen
 Katzenbach (Zaber), rechter Zufluss der Zaber bei Zaberfeld, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg; durchfließt den Katzenbachsee (Pfaffenhofen)

in Österreich:
 Katzenbach (Kleiner Kamp), rechter Zufluss des Kleinen Kamps bei Rappottenstein, Bezirk Zwettl, Niederösterreich

in Italien:
 Katzenbach, anderer Name des Rivelaunbachs, italienisch Rio Rivellone, rechter Zufluss des Eisacks bei Rentsch (Bozen), Südtirol

in der Schweiz:
 Katzenbach (Leutschenbach) oder Chatzenbach, linker Zufluss des Leutschenbachs (zur Glatt) entlang der Stadtgrenze von Oerlikon, Stadt Zürich, Bezirk Zürich zum Glattpark von Opfikon, Bezirk Bülach, beide im Kanton Zürich

Katzenbach ist ein Familienname:
 John Katzenbach (* 1950), US-amerikanischer Schriftsteller
 Nicholas Katzenbach (1922–2012), US-amerikanischer Justizminister
 Rolf Katzenbach (* 1950), deutscher Bauingenieur für Geotechnik und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Katzbach
 Kätzenbach, rechter Zufluss der Rems in Waiblingen, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Katzenbacher Hof
 Katzenbacher Ziegelhütte
 Katzentalbach
 Waldkatzenbach